Knut kan avse:

 Knut (namn) – ett mansnamn och däribland flera danska kungar
 Knut (isbjörn) – en tysk isbjörn
 Knut – en helgdag under julen uppkallad efter namnsdagen, se Tjugondedag jul
 Knut – en anordning använd för att sammanfoga till exempel tågvirke, se knop
 Timmerknut – en hörnförbindelse i hus
 Knutteori – en gren av topologin inom matematik